Mr. & Mrs. Smith (1941), comédia de Alfred Hitchcock
 Mr. & Mrs. Smith (2005), com Brad Pitt e Angelina Jolie
 Mr. & Mrs. Smith (telessérie), produção da CBS de 1996